Slavia Praga – czeski wielosekcyjny klub sportowy
 Slavia Praga – klub hokejowy
 Slavia Praga – klub piłkarski
 Slavia Praga – klub rugby
 Slavia Praga – klub siatkarski